

Anno 
 896 o 896 a.C.

Codici 
 896 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Yatsugatake South Base Observatory, nella Prefettura di Yamanashi, del Giappone

Matematica 
 896 – numero